Али́на:

 Алина — женское имя.
 Алина — название неарийского племени, упоминаемого в 7-й мандале «Ригведы».
 Алина — река в Восточной Сибири.
 (266) Алина — астероид, открытый в 1887 году.
 Алина де Браоз (ок. 1290—до 1331) — наследница Гоуэра[en] и Брамбера, жена английского аристократа Джона (I) де Моубрея.